Schurtenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Niklaus Schurtenberger (* 1968), Schweizer Springreiter
 René Schurtenberger (* 1966), Schweizer Autor
 Sven Schurtenberger (* 1991), Schweizer Schwinger